Natuurproduct (materiaal), alle materialen die in de natuur aangetroffen worden
 Natuurproduct (scheikunde), organische stoffen die in de natuur worden aangemaakt